

Geografia Bułgarii 
 Benkowski – góra w Ichtimanskiej Srednej Gorze
 Benkowski – wieś w obwodzie Dobricz
 Benkowski – wieś w obwodzie Kyrdżali
 Benkowski – wieś w obwodzie Płowdiw
 Benkowski – wieś w obwodzie sofijskim
 Benkowski – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Benkowski – wieś w obwodzie Warna

Inne 
 FK Benkowski Biała – klub piłkarski z Bjałej
 Benkowski Sofia – klub piłkarski z Sofii
 Georgi Benkowski – bułgarski działacz niepodległościowy